(или Примитивная культура) (от  — букв. «первый, самый ранний») — термин классической антропологии, который применяется для обозначения культуры, у которой отсутствуют экономические, социальные и институциональные признаки развития.
 Первобытная культура: Исследования развития мифологии, философии, религии, языка, искусства и обычаев () — философско-антропологическое сочинение одного из основателей антропологии Эдуарда Тайлора, написанное в 1871 году.